Aeroporto di Venezia-Marco Polo – detto anche Venezia-Tessera, a 13 km da Venezia
Aeroporto di Venezia-Lido – a circa 3 km da Venezia